Соревнования в плавании на 50 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:21, а финал — 28 марта в 19:47.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты  — страницы 135-140

50 м, брасс, мужчины